Дирдін Євген Михайлович (1950) — український промисловець і організатор виробництва.
 Дирдін Максим Євгенович (1982) — практикуючий адвокат, політик. Народний депутат України 9-го скликання.